Mifflin – township statunitense della Contea di Columbia, Pennsylvania
 Mifflin – township statunitense della Contea di Dauphin, Pennsylvania
 Mifflin – borough statunitense della Contea di Juniata in Pennsylvania
 Mifflin – township statunitense della Contea di Lycoming, Pennsylvania
 Mifflin – villaggio statunitense della Contea di Ashland] in Ohio
 Mifflin – città statunitense della Contea di Iowa, Wisconsin